Aubuisson ist der Familienname folgender Personen:

 Jean François d’Aubuisson de Voisins (1762 oder 1769–1841), französischer Ingenieur und Geologe
 Georges d’Aubusson de La Feuillade (1609–1697) französischer Geistlicher der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Aubusson